

Biografia 
Giovanni Colonna nacque a Roma nel 1456, dal terzo matrimonio di Antonio Colonna con Imperiale Colonna. Era pronipote di papa Martino V e fratello di Prospero.

Fu nominato cardinale diacono nel concistoro del 15 maggio 1480 da papa Sisto IV ricevendo la diaconia di Santa Maria in Aquiro.

Partecipò ai conclavi del 1484 che elesse Innocenzo VIII, a quello del 1492 che elesse Alessandro VI, a quello del 1503 che elesse Pio III e a quello di poco successivo che elesse Giulio II.

Morì a Roma il 26 settembre 1508. Fu sepolto nella basilica dei Santi XII Apostoli a Roma.

Voci correlate 
 Colonna (famiglia)

Collegamenti esterni 
 
 

Cardinali nominati da Sisto IV
Giovanni
Vescovi di Rieti
Protonotari apostolici